Stati Uniti d'America
 Mount Airy – città della Contea di Surry, Carolina del Nord
 Mount Airy – città della Contea di Habersham, Georgia
 Mount Airy – città della Contea di Frederick, Maryland
 Mount Airy – quartiere di Filadelfia, Pennsylvania